een Brits platenproducent, zie David Hitchcock
een Brits schrijver, zie David Hitchcock